Amance é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Aube. Estende-se por uma área de 22,88 km².

Demografia

Comunas de Aube (departamento)